Wilhelm Hansen peut désigner :
 Wilhelm Hansen Færden (1852-1923), militaire et homme politique norvégien ;
 Wilhelm Hansen (1868-1936), collectionneur d'art danois et fondateur du Ordrupgaard museum de Copenhague.

Divers 
 Edition Wilhelm Hansen, maison d'édition musicale danoise